Гербст (, , , ) — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Гербст, Иоганн Фридрих Вильгельм,  (1743—1807) — немецкий естествоиспытатель и энтомолог.
 Гербст, Эдуард,  (1820—1892) — австрийский юрист и государственный деятель
 Гербст, Адольф,  (1909—1983) — швейцарский художник.

См. также 
 Клит Гербста
 Тельце Гербста
 Гербстман
 Хербст